Penja peut désigner :
 Penja, une commune du Cameroun dans la région du Littoral
 l'aérodrome de Penja
 le poivre blanc de Penja
 les plantations du Haut-Penja, une entreprise camerounaise